Marin Draganja e Dino Marcan erano i detentori del titolo, ma quest'anno non fanno più parte della categoria Junior.

Duilio Beretta e Roberto Quiroz hanno battuto in finale 6–3, 6–2 Facundo Argüello e Agustín Velotti.

Teste di serie

 Damir Džumhur /  Máté Zsiga (quarti di finale)
 Peter Heller /  Kevin Krawietz (semifinali)
 Victor Baluda /  Mikhail Biryukov (semifinali)
 James Duckworth /  Jason Kubler (quarti di finale)

 Guilherme Clezar /  Tiago Fernandes (secondo turno) 
 Mitchell Frank /  Junior A. Ore (primo turno) 
 Duilio Beretta /  Roberto Quiroz (campioni) 
 Hugo Dellien /  Dominic Thiem (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Open di Francia 2010